Schlaz bedeutet 
eine andere Schreibweise für Schlatz, einen Overall für Höhlentouren 
eine Zeitschrift für Höhlentouren Schlaz (Zeitschrift)
eine Abkürzung für Schlechter allgemeiner Zustand aus dem Rettungswesen
Siehe auch
Schlaatz

SCHLAZ